Podwójne ubezpieczenie – powieść autorstwa Jamesa M. Caina
 Podwójne ubezpieczenie – amerykański film z 1944 w reżyserii Billy'ego Wildera